Список префектур Японии по площади (на 1 октября 2009):

См. также 
 Список префектур Японии по населению

Примечания 

Списки:Япония